Ча́рли М. То́мас (; 4 апреля 1986, Виктория, Британская Колумбия, Канада) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

В течение последних лет, одновременно с выступлениями как кёрлингист, является тренером команды Челси Кэри, в том числе и когда она выступала как женская сборная Канады на .

Достижения 
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2016).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: золото (2006, 2007).
 : золото (, ).
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар: золото (2015), серебро (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады